La Leonera puede referirse a:

La Leonera, corregimiento en el occidente del municipio de Cali, Colombia.
La Leonera, localidad perteneciente a la comuna de Codegua, Chile.
La Leonera, estación ferroviaria ubicada en la comuna de Chiguayante, Chile.
Cerro La Leonera, ubicado en San José de Maipo, Chile.